Općina Ključ kan syfta på följande platser:

Bosnien och Hercegovina 

 Općina Ključ (kommun i Bosnien och Hercegovina), Federationen Bosnien och Hercegovina, 
 Opština Ribnik, kanton, Republika Srpska, 

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar